Ревматическая полимиалгия — это воспалительное заболевание, ассоциированное с гигантоклеточным артериитом. Речь идёт, вероятно, о малосимптоматической форме гигантоклеточного артериита.

Эпидемиология и патогенез 
Обыкновенно, ревматической полимиалгией страдают пациенты в возрасте 70–80 лет. Около 50 % пациентов с гигантоклеточным артериитом жалуются на симптомы ревматической полимиалгии (во время или после диагностицирования артериита). Наоборот, около 20 % с ревматической полимиалгией страдают гигантоклеточным артериитом. Инцидентность составляет 20 человек на 100 тыс. населения (в возрасте более 50 лет). Имеет место ассоциация с HLA-системой и цитокинными системами IL12/IFNgamma, а также IL6, IL17, IL21.

Симптоматика 
 Утренние боли и одеревенелость (онемение) в области шейного отдела, плечевого пояса и мышц рук (от плечевого до локтевого сустава). Кроме того, возможны боли в области поясничного отдела.
 Начало боли, обыкновенно, медленное, возникают в течение нескольких дней (реже – недель).
 Боли, как правило, симметричные, иногда весьма сильные.
 Течение болезни и прогноз: длительность жизни не уменьшена покуда не возникает тяжёлая форма артериита.

Диагностика 
 Диагностические критерии (согласно EULAR/ACR, 2012):
 Утреннее онемение, длящееся более 45 минут (2 пункта).
 Поясничные боли или ограниченная подвижность (1 пункт).
 Нормальное значение ревматического фактора или антитела против цитруллина (2 пункта).
 Отсутствие иных болей в суставах (1 пункт).
Наличие 4 пунктов и более указывает на присутствие ревматической полимиалгии (чувствительность 68 %, специфичность 78 %).
 Лабораторное обследование: скорость оседания эритроцитов (обыкновенно более 50 мм/час), С-реактивный протеин (повышенный), IL6 (обыкновенно повышенный). Для дифференциальной диагностики: ревматический фактор, ANCA, ACPA (антитела против цитрулиннированных пептидных антигенов – должны быть отрицательными), картина крови, глюкоза, креатинин, почечные энзимы, щёлочная фосфатаза, кальций, витамин D, электрофорез белка.
 Магнитное сканирование с ангиографией: при наличии гигантоклеточного артериита с поражением дуги аорты, крупнокалиберных сосудов для оценки степени распространения васкулита. Альтернативное обследование: ФДГ-ПЭТ/ПЭТ-КТ.

Лечение 
 В начале: например, преднизолон 12,5–20 мг/день орально.
 В случае клинической ремиссии и нормализации параметров скорости оседания эритроцитов и С-реактивного протеина: уменьшение дозы преднизолона.
 В случае рецидива: повышение дозы преднизолона до последний действенной дозировки.
 Для уменьшения дозы стероидов: метотрексат 7,5–25 мг/неделю или азатиоприн 2 мг/кг массы тела.
 Длительность терапии: индивидуально. При достижении длительной ремиссии показано уменьшение дозировки препаратов.
 Лабораторный контроль (скорость оседания эритроцитов и С-реактивный белок): в первом году – каждый месяц, затем – каждый второй месяц.

Литература 
 Пономарёв В. В. Аутоиммунные заболевания в неврологии. Минск: Беларус. навука, 2010. – Стр. 145.
 Berlit P. (ed.) 2020: Klinische Neurologie. 4. Aufl. Berlin: Springer Verlag. – S. 1148.

Примечания

Ссылки 
 Ревматическая полимиалгия. Справочник MSD. 
 Ревматическая полимиалгия. 11-я городская клиническая минская больница. 
 Немецкое руководство по лечению ревматической полимиалгии. 

Заболевания нервной системы
Заболевания сосудов